Натуральне число 1885
 1885 рік до нашої ери
 1885 рік нашої ери